6R10DB9 é um pequeno asteroide de cerca de 4 metros de diâmetro, que em 20 de junho de 2007 estava temporariamente em órbita ao redor da Terra.

Este corpo celeste deveria sair de sua órbita terrestre depois de julho de 2007, após ter feito quatro giros ao redor do planeta, durante um período de cerca de um ano. Mesmo que a Terra durante este período possua um segundo satélite natural, a sua designação de "segunda lua" permanecerá temporária.

O asteroide foi descoberto a 14 de Setembro de 2006 pelo projecto Catalina Sky Survey. Em 18 de Fevereiro de 2008 foi-lhe dado a numeração de 2006 RH120.

Asteroides
NEOs
Objetos astronômicos descobertos em 2006